

Слуґоциці — село в гміні Томашув-Мазовецький Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Слуґоциці — село в гміні Бендкув Томашовського повіту Лодзинського воєводства